Афинаго́р ( — «рынок Афины») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Афинагор — патриарх Константинопольский (1949—1972)
 Афинагор Афинский — философ-апологет, защищавший христианство во II веке.

 Афинагор (Анастасиадис) (род. 1941) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Мексиканский.
 Афинагор (Зилиаскопулос) (род. 1970) — священнослужитель Американской архиепископии Константинопольской православной церкви, архимандрит, избранный для рукоположения в сан епископа Назианзского, викария Константинопольской архиепископии.
 Афинагор (Каввадас) (1884—1962) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Фиатирский.
 Афинагор (Коккинакис) (1912—1979) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Фиатирский и Великобританский.
 Афинагор (Пекстадт) — митрополит Бельгийский
 Афинагор (Хрисанис) — митрополит Кидонийский

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки